Esta é uma lista dos municípios do Rio Grande do Sul por população, segundo o censo de 1920, o quarto realizado no Brasil.

Municípios 

História do Rio Grande do Sul
Populacao
Rio Grande do Sul